KP poate fi:
 Coreea de Nord, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .kp, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Coreea de Nord